A la fi de 2021, el departament de Calvados tenia 528 municipis (communes) a França, llistats avall amb el codi INSEE i el codi postal. Dels 706 municipis del 2009, per la creació de municipis nous sobretot a partir de 2016, només en queden 528. Les antics municipis fusionats obtenen l'estatut de municipi delegat i es mantenen com a unitat estadística menor. Sovint, el municipi nou rep un nom nou, en altres casos va rebre el nom del municipi on s'ha establert la seu administrativa.

Referències

Enllaços externs 
 

Calvados